Jack Dalton steht für:

 Jack Dalton (Leichtathlet) (* 1994), australischer Hammerwerfer
 eine Komikfigur, s. Die Daltons (Comicfiguren)